Ectinorus är ett släkte av loppor. Ectinorus ingår i familjen Rhopalopsyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Ectinorus